Parkwood ist der Name mehrerer 

Orte in Australien:
 Parkwood (Queensland)
 Parkwood (Western Australia)

in Kanada:
 Parkwood (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Parkwood (Alabama)
 Parkwood (Arizona)
 Parkwood (Georgia)
 Parkwood (Kalifornien)
 Parkwood (Kentucky)
 Parkwood (Maryland)
 Parkwood (North Carolina)
 Parkwood (Pennsylvania)
 Parkwood (Washington)
 Parkwood Beach (Massachusetts)
 Parkwood Estates (Virginia)

Sonstiges:
 Parkwood (Gitarrenhersteller)